Хидоя́тов () — узбекская фамилия. Известные носители:
 Хидоятов, Абрар (1900—1958) — советский узбекский актёр театра.
 Хидоятов, Гога Абрарович (1930—2015) — советский и узбекский историк, профессор, профессор, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Республики Узбекистан; сын Абрара Хидоятова.
 Хидоятов, Даврон Абдулпаттахович — узбекский государственный деятель, с 19 марта 2021 хоким Ташкентской области.

 Хидоятова, Замира (1909—1998) — узбекская советская актриса. Народный артист Узбекской ССР

 Хидоятов, Алексей — психолог-сексолог Калининграда. Соавтор и ведущий подкаста "Как не стыдно".